

90-та піхотна дивізія (США)

90-та панцергренадерська дивізія (Третій Рейх)
 90-та легка африканська дивізія (Третій Рейх)

90-та гвардійська стрілецька дивізія — існувала у 1943—1945.
 90-та гвардійська танкова Вітебсько-Новгородська двічі Червонопрапорна дивізія  — існувала у 1965—1985, входила до складу радянської Північної групи військ у Польщі.
 90-та гвардійська танкова Львівська ордена Леніна Червонопрапорна ордена Суворова дивізія  — існувала у 1985—1992, входила до складу Групи радянських військ у Німеччині (ГРВН) у Німецькій Демократичній Республіці.

90-та гвардійська танкова Львівська ордена Леніна Червонопрапорна ордена Суворова дивізія  — існувала у 1992—1997 роках.
 90-та гвардійська танкова Вітебсько-Новгородська двічі Червонопрапорна дивізія  — існує з 2016 року.